Namnet Steinberg (tyska för stenberg) kan avse:

Personer

Med biografi på svenska
 Ragna Steinberg (1892–1976), norsk målare och tecknare
 Rolf Steinberg (1939–2001), svensk målare och grafiker
 Saul Steinberg (1914–1999), amerikansk illustratör och humoristisk tecknare

Ordnade efter ämnesområden

Musik
Billy Steinberg, amerikansk låtskrivare
Elliot Easton (född Elliot Steinberg, 1953), amerikansk musiker
Lewie Steinberg, amerikansk basist i bandet Booker T. & the M.G.'s
Maximilian Steinberg (1883–1946), litauisk-rysk kompositör
Michael Steinberg (musikkritiker ) (1928–2009), amerikansk musikkritiker och musikolog 
Pinchas Steinberg (född 1945), israelisk dirigent
Sebastian Steinberg (född 1959), amerikansk basist i bandet Soul Coughing
William Steinberg (1899–1978), tysk-amerikansk dirigent

Kultur
David Steinberg (född 1942), kanadensisk komiker, skådespelare, regissör och författare 
Flo Steinberg, amerikansk bokförläggare
Jacob Steinberg (1887–1947), israelisk poet
Leo Steinberg (född 1920), amerikansk konsthistoriker
Neil Steinberg, amerikansk kolumnist
Saul Steinberg (1914–1999), rumänsk-amerikansk humoristisk tecknare och illustratör
Susan Steinberg (author) amerikansk författare och konstnär
Susan Steinberg (producer) amerikansk TV-producent och regissör
Michael Steinberg, amerikansk filmregissör och producent

Vetenskap
Deborah Lynn Steinberg, brittisk sociolog
Robert Steinberg, amerikansk matematiker
Rudolf Steinberg (född 1943), tysk professor och rektor vid Johann Wolfgang Goethe-University

Övriga personer
Gerry Steinberg (född 1945), brittisk politiker
Isaac Nachman Steinberg, (1888–1957) left-revolutionary-politician, lawyer and writer
James B. Steinberg, amerikansk politician (Deputy Secretary of State)
Jerry Steinberg, amerikansk grundare av den ideella föreningen No Kidding!
Joel Steinberg (född 1941), amerikansk mördare
Joshua Steinberg (1839–1908), litauisk-rysk författare och pedagog
Judith Steinberg Dean (född 1953), amerikansk läkare
Leigh Steinberg (född 1949), amerikansk sportagent
Leonard Steinberg, Baron Steinberg (1936–2009), brittisk affärsman
Mark Steinberg amerikansk sportagent (för Tiger Woods)
Melvin Steinberg (född 1933), amerikansk politiker
Sam Steinberg (1905–1978), kanadensisk grundare av affärskedjan Steinberg
William Steinberg (född 1948), borgmästare i Hampstead, Québec
Saul Steinberg (affärsman) (född 1939), amerikansk investerare

Se även
Steinberg Media Technologies

Tyska efternamn